Van der Aa (geslacht) - patriciaatsgeslacht
 Christianus Carolus Henricus van der Aa (1718-1793), Luthers predikant te Haarlem en secretaris van de Hollandsche Maatschappij van Wetenschappen
 Pierre Jean Baptiste Charles van der Aa (1770-1812), jurist en schrijver
 Christianus Petrus Eliza Robidé van der Aa (1791-1851), jurist en schrijver
Pieter Jan Baptist Carel Robidé van der Aa (1832-1887), Indoloog en geograaf
 Abraham Jacob van der Aa (1792-1857), letterkundige en schrijver van onder andere het Aardrijkskundig Woordenboek der Nederlanden
 Petrus van der Aa (1530-1594), jurist
 Pieter van der Aa (1659-1733), cartograaf en drukker
 Dirk van der Aa (1731-1809), kunstschilder
 Cornelis van der Aa (1749-1815), boekhandelaar en schrijver
 Huibert Cornelis van der Aa (1828-1827), orgelbouwer
 Johannes van der Aa (1824-1860), orgelbouwer
 Martinus Wilhelmus van der Aa (1831-1905), schrijver
 Michel van der Aa (1970), componist
 Frans Van der Aa (1955), acteur
 Filips van der Aa, staatsman
 Willem Pince van der Aa, boekhandelaar

Aa, van der